GISA steht für:
 GISA (Unternehmen), deutscher IT-Dienstleister
 GISA (Rennwagenhersteller), italienischer Hersteller von Prototypen (Motorsport) der Gruppe CN
 Gewerbeinformationssystem Austria, österreichweites Gewerberegister
 Glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus, Vancomycin-resistenter Staphylococcus aureus

Gisa steht für:
 Gisa, weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe dort

Gisa ist der Familienname folgender Personen:
 Kimberly Gisa (* 2003), deutsche Handballspielerin

Abkürzung